Die Unibet European Darts Championship 2019 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 24. bis zum 27. Oktober zum zwölften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal die Lokhalle in Göttingen.

Den Sieg errang zum ersten Mal der Engländer Rob Cross, welcher im Finale den Waliser Gerwyn Price mit 11:6 legs bezwingen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in Legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 500.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Championship 2019 waren die besten 32 Spieler der European Tour Order of Merit nach dem dreizehnten und letzten Event der European Darts Tour 2019 qualifiziert.

  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Dave Chisnall
  Mensur Suljović
  Peter Wright
  Joe Cullen
  Rob Cross
  Jamie Hughes
  Krzysztof Ratajski
  James Wade
  Adrian Lewis
  Nathan Aspinall
  Keegan Brown
  Glen Durrant
  Ricky Evans
  Stephen Bunting
  Steve Beaton
  Simon Whitlock
  Jonny Clayton
  Chris Dobey
  Jermaine Wattimena
  Darren Webster
  Mervyn King
  Jeffrey de Zwaan
  Vincent van der Voort
  Dimitri Van den Bergh
  William O’Connor
  Ted Evetts
  Michael Smith
  Ross Smith

Ergebnisse

Übertragung 
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen. In Deutschland waren alle Spiele über den Streamingdienst DAZN zu sehen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
Dartveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Göttingen
Dartwettbewerb in Deutschland